Equijubus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea.

Un seul spécimen a été découvert, en 2000, dans le désert de Gobi au nord-ouest de la Chine, dans le nord de la province du Gansu. Ses restes fossiles ont été extraits de couches géologiques datées de l'Aptien, étage du Crétacé inférieur, datant d'il y a environ  (millions d'années). Il est considéré comme l'un des plus anciens des Hadrosauroidea.

il s'agit d'un crâne complet avec sa mandibule, accompagné de restes post-crâniens incomplets : 9 vertèbres cervicales, 16 vertèbres dorsales et 6 vertèbres sacrées.

L'espèce a été nommée Equijubus normani, décrite par Hai-lu You et ses collègues en 2003.

Étymologie 
Le fossile découvert provient de la région de Mazong Shan dans le Gansu. « Mazong » en chinois signifie « crinière de cheval ». Le nom du genre Equijubus est ainsi dérivé du latin equus, « cheval » et juba, « crinière », pour rappeler le lieu de sa découverte. Le nom d'espèce normani honore le paléontologue britannique David B. Norman.

Description 
Equijubus est un assez grand ornithopode. Sa longueur totale est estimée à  pour une masse d'environ . L'os palpébral, en avant des orbites, semble absent.

Paléobiologie 
Dans une autre publication, en 2017, Wu, You & Li ont décrit la présence de microfossiles de graminées sur le spécimen dEquijubus normani, ce qui serait une des plus anciennes preuves de la présence de graminées et pourrait constituer la plus ancienne preuve connue d'un dinosaure se nourrissant d'herbes.

Classification 
Equijubus a été décrit comme un dinosaure hadrosauroïde basal, même s'il pourrait se révéler être un iguanodonte n'appartenant pas à cette super-famille. Les découvreurs l'ont considéré comme le plus basal des Hadrosauroidea, et ont suggéré que ce groupe a émergé en Asie.

Equijubus est considéré également comme un représentant basal des Hadrosauroidea par Albert Prieto-Márquez et Mark Norell dans une étude publiée en 2010. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2003